María Teresa Ana Felicitas de Liechtenstein (en alemán, Maria Theresia Anna Felizitas von Liechtenstein; Viena, 11 de mayo de 1694-ibidem, 20 de febrero de 1772) fue la última condesa consorte de Soissons, entre 1713 y 1729.

Biografía
María Teresa fue hija del príncipe Juan Adán I de Liechtenstein, dueño del señorío de Schellenberg y del condado de Vaduz. Estos dos dominios formarían más tarde el actual Principado de Liechtenstein. Su madre, la princesa Edmunda María de Dietrichstein-Nikolsburg, era tataranieta del barón Adán de Dietrichstein (1527-1590), Hofmeister (ayo) en la corte real del emperador Rodolfo II. Sus padres eran ambos primos hermanos entre sí.

Se casó por poderes en Viena con el príncipe Manuel Tomás de Saboya-Carignano, miembro de una rama menor de la Casa de Saboya. La pareja tuvo un hijo, el príncipe Eugenio Juan de Saboya-Carignano, casado con María Teresa Cybo-Malaspina, duquesa de Massa, y princesa heredera de Carrara. 

Después de la muerte de su marido el 28 de diciembre de 1729 y de su hijo en 1734, el título de conde de Soissons se extinguió y volvió a la corona francesa. El título de duque de Troppau fue devuelto a María Teresa, y a su muerte el 20 de febrero de 1772, sus fincas y títulos pasaron al príncipe Francisco José I de Liechtenstein.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Princesas de Liechtenstein
Princesas de Alemania
Consortes de miembros de la casa de Saboya
Fallecidos en Viena
Alemanas del siglo XVIII
Liechtensteinianas del siglo XVIII